TUP steht als Abkürzung für:

 Aviastar-TU, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Telephone User Part, eine Funktion des Signalisierungssystems Signalling System 7
 Time Under Pressure, die Zeit vom Ab- bis zum Auftauchen, bei einem Tauchgang.
 Transistor-Universal-PNP, ein Universaltransistoren und -dioden

TUP